El término Kurama puede referirse a:

Japón 
 El monte Kurama, montaña ubicada en Kioto, Japón.
 El Kurama-dera, templo ubicado en Kioto, Japón.
 El Kurama, un crucero de batalla japonés de clase Ibuki.
 El Kurama (DDH-144), un destructor japonés de clase Shirane.
 Kurama Tatsuya (1952–1995), luchador de sumo.

Personajes ficticios 
 Kurama, personaje del manga Naruto.
 Kurama, personaje del manga Yū Yū Hakusho.
 Kurama, personaje del manga Urusei Yatsura.
 Kurama, personaje del manga Elfen Lied.

Otros usos 
 La lengua Kurama, perteneciente al grupo de lenguas kainji de Nigeria.
 Kurama, género de insectos.